

Дрвалев — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Дрвалев — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства